Ян Фетке (; , , Силезия — , ) — немецкий и польский кинорежиссёр, сценарист, писатель.

Биография 
Сын врача. В 1923—1924 году обучался в Техническом университете в Данциге. В студенческие годы заинтересовался кино и эсперанто. Работал в местной газете. В 1922 году был редактором журнала эсперанто Triumfonta .

Карьеру начал в Берлине — столице европейского кино того периода. Работал в качестве сценариста. После прихода Гитлера к власти, выехал в Польшу, сохраняя за собой немецкое гражданство.

В межвоенной Польше снял несколько фильмов и написал ряд сценариев.

После начала Второй мировой войны остался в Варшаве, сотрудничал с оккупационными властями. В 1944 году во время съемок документального фильма был арестован нацистами и осуждён на 4 года каторжных работ.

После окончания войны получил польское гражданство, продолжил работать киносценаристом и режиссёром. В течение нескольких лет он работал под псевдонимом Jean Forge.

В начале 1960-х годов будучи в ФРГ, отказался вернуться в Польшу и остался жить в Западном Берлине, где работал преподавателем эсперанто.

Литературное творчество 
Автор многочисленных публикаций на эсперанто, в том числе, словарей, повестей и романов. В возрасте 18 лет написал свою первую книгу — детектив на немецком языке «Фаршированный попугай». В 1923 появился его романы, написанные на эсперанто, которые он опубликовал под псевдонимом Жан Форж «Abismoj» («Бездна») (1923), «Saltego jarmiloj» («Прыжок через тысячелетия») (1924) и другие.

Избранная фильмография

Сценарист 
 1960 — Безмолвная звезда / Milcząca gwiazda / Der Schweigende Stern
 1958 — Позвоните моей жене / Zadzwońcie do mojej żony/ Co řekne žena?
 1957 — Сокровище капитана Мартенса / Skarb kapitana Martensa
 1948 — Улица Граничная / Ulica Graniczna
 1939 — Чёрные бриллианты / Czarne diamenty
 1939 — Из-за слёз от счастья /Przez łzy do szczęścia
 1939 — Золотая маска / Złota maska
 1939 — О чём не говорят / O czym się nie mówi…
 1938 — Павел и Гавел / Paweł i Gaweł
 1938 — Забытая мелодия / Zapomniana melodia
 1938 — Роберт и Бертран / Robert i Bertrand
  — Флориан / Florian 1937 — Недотёпа / Niedorajda
 1937 — Трое гуляк / Trójka hultajska
 1936 — Папа женится / Papa się żeni
 1936 — Прокажённая / Trędowata
 1936 — Болек и Лёлек / Bolek i Lolek
 1936 — 20 каратов счастья /30 karatów szczęscia
  — Страшный двор / Straszny dwór 1935 — Две Иоаси /Dwie Joasie
 1935 — Die Katz' im Sack
 1929 — Mutter Krausens Fahrt ins Glück

Режиссёр 
 1938 — Забытая мелодия / Zapomniana melodia
 1938 — Богородица / Bogurodzica
 1939 — Из-за слёз от счастья /Przez łzy do szczęścia
 1939 — Золотая маска / Złota maska
 1951 — Экипаж /Załoga
 1953 — Дело, которое надо уладить / Sprawa do załatwienia
 1955 — Ирена, домой! / ''Irena do domu!

Примечания

Ссылки 
 Jan Fethke на сайте imdb
 Jan Fethke 

Эсперантисты Германии
Писатели на эсперанто
Польские писатели
Писатели Польши XX века
Немецкие писатели XX века